

Toponyme 
 Donnybrook en Afrique du Sud ;
 Donnybrook en Australie-Occidentale ;
 Donnybrook dans le Queensland ;
 Donnybrook à Dublin en Irlande ;
 Donnybrook dans le Dakota du Nord.

Divers 
 Donnybrook, film dramatique franco-américain, sorti en 2018.

Homonymie de toponyme